Salinenbach ist der Name folgender Gewässer:

 Salinenbach (Eselbach), linker Oberlauf des Eselsbachs (zum Nesselbach) bis vor Unterrombach, Stadt Aalen, Ostalbkreis, Baden-Württemberg
 Salinenbach (Mühlenbach), rechter Zufluss des Mühlenbachs (zur Örtze) in Sülze, Stadt Bergen, Landkreis Celle, Niedersachsen
 Salinenbach oder Ruisseau de la Saline, linker Zufluss des Ruisseau de Flottage des Salines (zur Seille, zur Mosel) nahe Lezey, Département Moselle, Région Grand Est, Frankreich